Schattauer steht für:
 Schattauer (Gemeinde Unterweißenbach), eine Rotte der Gemeinde Unterweißenbach, Österreich
 Schattauer Verlag, ein medizinisch-naturwissenschaftlicher Fachverlag

Schattauer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Schattauer (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Nora Schattauer (* 1952), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Owe Schattauer, deutscher Rapper
 Wolfgang Schattauer (* 1959), österreichischer Handbiker